Зарождение:

Зарождение (фильм)
Зарождение христианства
Зарождение жизни

Населённые пункты 
 Зарождение — посёлок, Динской район Краснодарского края.

См. также 
Инициализация
Возникновение
Происхождение